Дрокур може да се односи на:

 Дрокур (Ивлен), насељено место у Француској, у департману Ивлен
 Дрокур (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале